

Prénom 
Goran est un prénom, notamment porté par :
 Saint Goran, prêtre et ermite à Bodmin, Cornouailles, Angleterre, fêté le 7 avril.
 Pour voir tous les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour le prénom Goran.

Littérature 

 Ebdulla Goran, souvent nommé simplement Goran (1904-1962) est un poète kurde du Kurdistan d'Irak.

Toponymie 
 Goran, un village de l'oblast de Lovetch, en Bulgarie.
 Goran, une localité du Burkina Faso
 , une paroisse civile du comté de Cornouailles en Angleterre.

Géopolitique 
 Les Gorans sont une communauté musulmane des Balkans.
 Goran ou Gorran est un parti d'opposition du Kurdistan irakien.

Notes et références